Уилмингтон () — название ряда населенных пунктов в Великобритании, США и Австралии.

В США 
 Уилмингтон — город в штате Делавэр.
 Уилмингтон — город в штате Калифорния.
 Уилмингтон — город в штате Северная Каролина.
 Уилмингтон — город в штате Нью-Йорк.
 Уилмингтон — город в штате Огайо.
 Уилмингтон — город в штате Вермонт.
 Уилмингтон (англ.) — город в штате Массачусетс.
 Уилмингтон — тауншип в штате Уилмингтон Миннесота.

В Великобритании 
 Уилмингтон — город в графстве Девон.
 Уилмингтон — город в графстве Кент.
 Уилмингтон — город в графстве Сассекс.

В Австралии 
 Уилмингтон — город в штате Южная Австралия.